Elsen ist der Name folgender Orte:
 eines Ortsteils der Gemeinde Herscheid im Märkischen Kreis
 Elsen (Grevenbroich), Stadtteil von Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss
 Elsen (Paderborn), Stadtteil von Paderborn im Kreis Paderborn
 eines Ortsteils innerhalb des Herforder Stadtteils Elverdissen im Kreis Herford
 eines Weilers von Markelo in der Gemeinde Hof van Twente, Niederlande

Elsen ist der Familienname von:
 Elsen (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

 Aloysius Josef Elsen (* 1899), Politiker und Bürgermeister der Stadt Cochem
Christophorus Elsen (1890–1976), deutscher, katholischer Priester und Abt der Trappistenabtei Mariawald.
 Eva-Maria ten Elsen (* 1937), deutsche Schwimmsportlerin
 Frans Elsen (1934–2011), niederländischer Jazz-Pianist
 Franz-Michael Elsen (1906–1980), deutscher Politiker (CSU), MdL Bayern
 Paul van Elsen (1901–1988), deutscher Reiseunternehmer

Elsen ist der Name folgender Unternehmen:
 Elsen-Gruppe, deutsches Logistikunternehmen

Elsen (auch Ellern) ist eine alte Bezeichnung für die Baumgattung Erle.

Siehe auch:
 Elson